2007 Голяма награда на Унгария е 22-рото за Голямата награда на Унгария и единадесети кръг от Сезон 2007 във Формула 1, който се провежда на 5 август 2007, на пистата Хунгароринг, Будапеща, Унгария.

Класиране

Квалификации 

† Фернандо Алонсо стартира пет места назад, заради възпрепятстване на Луис Хамилтън по време на третата квалификация;

‡ Джанкарло Фисикела стартира пет места назад, заради възпрепятстване на Сакон Ямамото по време на първата квалификация.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Унгария